Vuelta a San Juan 2020 – 38. edycja wyścigu kolarskiego Vuelta a San Juan, która odbyła się w dniach od 26 stycznia do 2 lutego 2020 na liczącej ponad 1006 kilometrów trasie na terenie argentyńskiej prowincji San Juan. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja sprinterska

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Sport w Argentynie
UCI ProSeries 2020
2020 w Argentynie